BHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beihai (Cina)